Christian Hauschild ist der Name folgender Personen:

* Christian Hauschild (Theologe) (1693–1759), deutscher Theologe
 Christian Hauschild (Musiker) (1939–2010), deutscher Chorleiter und Musikpädagoge